Din Cantecele Mariei Tanase I       este un album al cântăreaței de muzică populară Maria Tănase. Acompaniaza: Orchestra de muzica populara a Radioteleviziunii, Dirijor Victor Predescu (3, 7. 8) alte formatii (1, 2 4. 5. 6. 9. 10, 11, 12. 13. 14)

Detalii ale albumului

Gen: Folklore
Limba: Romana
Sunet: Stereo
Inregistrat: Studio
Casa de discuri: Electrecord 
Catalog #: EPE 0135
Data lansarii albumului: 1984 (N.I.I. 433/1984)

Lista pieselor

01 - A1 - Doina din Maramures [3:59] 
02 - A2 - Lung e drumul Gorjului [3:23] 
03 - A3 - Doda, doda [4:31] 
04 - A4 - Aseara ti-am luat Basma [3:06] 
05 - A5 - Cantec din Oas [2:08] 
06 - A6 - Pe vale tato pe vale [2:11] 
07 - A7 - Bun e vinul Giurgiuliu [3:36] 

08 - B1 - Cine iubeste si lasa [3:26] 
09 - B2 - Mai Gheorghita un-te duci? [3:06]  
10 - B3 - Asta noapte te-am visat [3:04] 
11 - B4 - Iac-asa [2:14] 
12 - B5 - Aseara vantul batea [2:49] 
13 - B6 - Ciuleandra [3:14] 
14 - B7 - Dragi Mis Cantecele mele [3:43]

Legături externe

Detalii:  

Albume de Maria Tănase